__БЕЗКН__
-{A Night at the Opera}- може бити:

 -{A Night at the Opera (албум групе Квин)}-, четврти студијски албум британске групе „Квин“.
 -{A Night at the Opera (албум Блајнд гардијана)}-, албум групе Блајнд гардијан.